Indywidualne Mistrzostwa Polski na Żużlu 2004 – zawody żużlowe, mające na celu wyłonienie medalistów indywidualnych mistrzostw Polski w sezonie 2004. Rozegrano cztery turnieje ćwierćfinałowe, dwa półfinały oraz finał, w którym zwyciężył Grzegorz Walasek.

Finał 
 Częstochowa, 15 sierpnia 2004
 Sędzia: Marek Wojaczek

Bibliografia 
 
 Z kartek kalendarza: Wyniki finału IMP 2004

2004
2004 w sporcie żużlowym
2004 w polskim sporcie